Mongault ist der Name von

 Henri Mongault (1888–1941), französischer Schriftsteller und Übersetzer aus dem Russischen
 Nicolas-Hubert Mongault (auch: Abbé Mongault; 1674–1746 ebenda), französischer Oratorianer, Kommendatarabt, Übersetzer und Mitglied der Académie française